Sibylline et Élixir le maléfique est le  de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot et Paul Deliège. L'ouvrage est publié en 1979.

Synopsis

Personnages principaux

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 1979